Altanchujag () ist ein mongolischer Personenname.

Als Eigenname
 Gaadangiin Altanchujag (* 1948), mongolischer Komponist
 Norowyn Altanchujag (* 1958), mongolischer Politiker
 Njamaagiin Altanchujag, mongolischer Boxer

Als Vatersname
 Altanchujagiin Mörön, mongolischer Fußballspieler